Джеймс Хейз Экхаус (; род. 14 февраля, 1955) — американский актёр, известный своей ролью Джима Уолша в телевизионном сериале «Беверли-Хиллз, 90210» с 1990 по 1995 год. Он также был режиссёром трех эпизодов шоу.

Биография 
Джеймс родился в Чикаго. В юности он больше всего интересовался наукой. Джеймс учился физике и биологии в Кэмбридже. Работал в различных театральных компаниях в Чикаго.

7 августа 1982 года женился на Шейле Уолш. У них родились два сына — Джеймс Гэбриэль и Джон Александр. Своё свободное время Джеймс Экхаус любит проводить со своими сыновьями и женой.
Ему нравится плотничать.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Нью-Трирской средней школы